Tarka steht für:

 (1360) Tarka, Asteroid des Hauptgürtels
 Tarka Line, eingleisige Eisenbahnstrecke in der englischen Grafschaft Devon
 Tarka (Musikinstrument), südamerikanisches Holzblasinstrument
 Tarka (Gemeinde, Niger), Landgemeinde im nigrischen Departement Tanout
 Tarka (Nigeria), Local Government Area im nigerianischen Bundesstaat Benue, siehe Local Government Areas in Nigeria
 Tarka (Philosophie), Begriff in der indischen Philosophie, siehe Eternalismus
 Tarka (Südafrika), Ort in der südafrikanischen Provinz Ostkap
 Tarka-Tal, Trockental in Niger und Nigeria
 Tarka River, Fluss in Südafrika

Tarka ist der Familienname folgender Personen:

 David Tarka (* 1983), australischer Fußballspieler